Agnès Planchais
Jean Planchais